О́льга Беля́ева:
 Беляева, Ольга Евгеньевна (род. 1985) — заслуженный мастер спорта России (водное поло).
 Беляева, Ольга Николаевна (более известна под фамилией Аникина; род. 1976) — русский поэт, прозаик и переводчик. 
 Беляева, Ольга Петровна (род. 1959) — украинская шашистка, директор киевской школы гроссмейстеров.